Брячислав — мужское имя славянского происхождения.

Происходит от древнерусских слов «брячи» — бряцать и «слав» — слава, славить.

Производные формы имени — Бряча, Слава.

Иноязычные аналоги

Известные носители имени 
 Брячислав Василькович — князь Изяславский и Витебский, представитель династии Рюриковичей в Полоцком княжестве.
 Брячислав Василькович — князь Витебский и Полоцкий, последний представитель династии Рюриковичей в Полоцком княжестве.
 Брячислав Изяславич — князь Полоцкий

См. также 
 Брячислав — 44-пушечный парусный фрегат русского флота.
 Родовые имена Рюриковичей

Примечания 

Мужские имена
Имена славянского происхождения
Страницы значений:Тёзки